Кафиркала (город неверных) — среднеазиатский топоним, обозначающий руины домусульманских поселений:

 Кафыр-кала — развалины древнего согдийского замка и городка V—VIII веков в окрестностях Самарканда.
 Кафиркала — городище кушанского времени в Сурхандарьинской области Узбекистана.
 Кафиркала — эфталитское го­ро­ди­ще 3/4 – 1-й пол. 8 веков в Вахш­ской до­ли­не, на западной ок­раи­не современного г. Балх (Тад­жи­ки­стан).
 Кафиркала — местное название комплекса древних буддийских монастырей в Бамианской долине.